Gasperini è un cognome italiano. Può inoltre riferirsi a:
 Giovanni Gasperini, prefetto
 Gino Gasperini, magistrato e politico
 Brunella Gasperini, scrittrice
 Gian Piero Gasperini, allenatore di calcio ed ex calciatore
 Luciano Gasperini, politico